

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Zakrzówek – część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Podgórze
 Zakrzówek – część miasta Radomsko
 Zakrzówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Zakrzówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów 
 Zakrzówek – przysiółek wsi Podlesie Mleczkowskie w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Zakrzówek – część wsi Szarbia Zwierzyniecka w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Zakrzówek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz

Inne 
 Zakrzówek – nieczynny kamieniołom na Krzemionkach Zakrzowskich w Krakowie (obecnie Zalew Zakrzówek)

Zobacz też 
 Zalew Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek Szlachecki, Zakrzówek-Kolonia, Zakrzówek-Rudy, Zakrzówek-Wieś
 Zakrzewo, Zakrzów
 Krzemionki Zakrzowskie